Varga Győző (1929–2015) grafikus
 Varga Győző (1938) egyháztörténész
 Varga Győző (1952) urológus
 Varga Győző (1974) az Irigy Hónaljmirigy tagja